Ligusticum archangelica är en flockblommig växtart som beskrevs av Samuel Genersich. Ligusticum archangelica ingår i släktet strandlokor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Strandlokor
archangelica